

Personen 
 Lefty (rapper), Amerikaans rapper
 Lefty Bates (1920-2007), Amerikaans bluesmuzikant
 Lefty Dizz (1937-1993), Amerikaans bluesmuzikant
 Lefty Frizzell (1928-1975), Amerikaans countryzanger
 Lefty Gomez (1908-1989), Amerikaans honkbalspeler
 Lefty Grove (1900-1975), Amerikaans honkbalspeler
 Lefty O'Doul (1897-1969), Amerikaans honkbalspeler en manager
 Frank Rosenthal (1929-2008), bijgenaamd Lefty, Amerikaans professioneel gokker en casinobaas
 Lew Tendler (1898-1970), bijgenaamd Lefty, Amerikaans bokser
 Phil Mickelson (1970), bijgenaamd Lefty, Amerikaans golfer
 Steve Carlton (1944), bijgenaamd Lefty, Amerikaans honkbalspeler

Fictieve personen 
 Arnold "Lefty" Donovan, alter-ego van Hobgoblin uit de Marvel-strips
 Lefty, een muppet uit Sesame Street, gespeeld door Frank Oz
 Lefty uit A Prairie Home Companion, gespeeld door John C. Reilly
 Lefty Burns uit Another World, gespeeld door Larry Keith
 Lefty Enright uit The Texas Chainsaw Massacre 2, gespeeld door Dennis Hopper

Muziek 
 Lefty (album), een muziekalbum van Art Garfunkel uit 1988
 Pancho and Lefty, een nummer van countryzanger Townes Van Zandt

Overige 
 een Engelstalige bijnaam voor linkshandigen
 bijvoorbeeld: een linkshandige golfer of "lefty"